North End puede referirse a:

Lugares

Canadá
 North End (Hamilton), Ontario
 North End (Halifax), Nueva Escocia
 North End St. Catharines, Ontario
 North End (Winnipeg), Manitoba
 North End (Yarmouth), Nueva Escocia

Colombia
 North End, Isla de San Andrés

Estados Unidos
 North End (Bridgeport), Connecticut
 North End (Boston), Massachusetts
 North End (Detroit), Míchigan
 North End (Hartford), Connecticut
 North End (Providence), Rhode Island
 North End (Secaucus), New Jersey

Reino Unido
 North End (Bedfordshire)
 North End (Bexley)
 North End (Buckinghamshire)
 North End (Camden)
 North End (estación)
 North End (County Durham)
 North End (Croydon)
 North End (Cumbria)
 North End (Devon)
 North End (Dorset)
 North End, East Riding of Yorkshire
 North End (Essex)
 North End (Hammersmith and Fulham)
 North End (Hampshire)
 North End (Leicestershire)
 North End (Lincolnshire)
 North End (Norfolk)
 North End (Northumberland)
 Preston North End F.C.
 North End (Somerset)
 North End (West Sussex)
 North End (Wiltshire)

Otros
 North End (banda)